Voodoo programming - programowanie voodoo; żargonowe określenie naśladujące powiedzenie prezydenta George’a Busha seniora, który mianem "voodoo economics" określał niektóre gospodarcze posunięcia Ronalda Reagana. Oznacza używanie w programowaniu funkcji lub algorytmów, których działania się nie w pełni rozumie, wskutek czego program nie działa, albo jeśli przypadkiem działa, programista i tak nie rozumie, dlaczego tak się dzieje.

Żargon informatyczny